Plaatsen
Hazard (Kentucky)
Hazard (Nebraska)

Personen
Eden Hazard (1991), Belgisch voetballer
Louis Hazard (1994), Belgisch basketballer
Kylian Hazard (1995), Belgisch voetballer
Thorgan Hazard (1993), Belgisch voetballer

Overig
Hazard (plantage)
H4Z4RD, Belgische film uit 2022